Schlacht bei Ostrołęka bezeichnet:

 die Schlacht bei Ostrolenka (1807) während des Vierten Koalitionskriegs
 die Schlacht bei Ostrołęka (1831) während des polnischen Novemberaufstands